La parella formada pels colombians Juan Sebastián Cabal i Robert Farah era la defensora del títol.

El croat Mate Pavić i el francès Nicolas Mahut lluitaven pel número 1 del rànquing mundial, però Pavić en va tenir prou en superar la primera ronda per mantenir-se al capdamunt del rànquing.

Les dues primeres rondes del quadre es van disputar al màxim de tres sets enlloc dels cinc habituals a causa del retràs acumulat els primers dies per la pluja.

La parella formada pels croats Nikola Mektić i Pavić es van reafirmar com la millor parella de l'any en guanyar el vuitè títol de la temporada. Aquest fou el primer títol de Grand Slam conjuntament tot i que per Pavić fou el tercer títol de Grand Slam en dobles masculins. Pavić va consolidar el número 1 del rànquing de dobles masculins.

Caps de sèrie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campions)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarts de final)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (final)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinals)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarts de final)

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (2a ronda)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1a ronda)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1a ronda)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (quarts de final)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (2a ronda)
  Max Purcell /  Luke Saville(3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2021
Competicions tennístiques del 2021